Уэрто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 86.7 км². Население — 272 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски